Вища школа — те саме, що й заклад вищої освіти.
 «Вища школа» — видавниче об'єднання в Україні.
 «Вища школа» — науково-практичний журнал, заснований у 2001 році.
 «Вища школа» — французький фільм 2004 року.